Franziskus-Hospital steht für:

 Franziskushospital Aachen, ein Krankenhaus in Aachen
 Franziskus Hospital Bielefeld, ein Krankenhaus in Bielefeld
 St. Franziskus-Hospital (Flensburg), ein Krankenhaus der Malteser in Flensburg
 St. Franziskus-Hospital Münster, ein Krankenhaus in Münster